Столы́пино — село Балтайского района Саратовской области. С 1930 по 1996 год село называлось Калинино.

Инфраструктура 
В селе действует дом-интернат.

В селе построена новая церковь благоверного князя Димитрия Донского (архитектор Д. В. Голубинов).

В 2001 году в селе был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс.

30 апреля 1996 года в селе был торжественно открыт бюст Петра Столыпина.

Уличная сеть 
Село имеет улицы: ул 40 лет Победы, им А. И. Бирюкова, Колхозная, Лесная, Молодёжная, Новая, Первомайская, Советская.

Население

Известные уроженцы 

В селе Столыпино родились учёный Александр Скафтымов, государственные и партийные деятели Максим Старостин и Дмитрий Аяцков.

Примечания

Ссылки 
 Мы родом из Столыпино «Российская газета»

Населённые пункты Балтайского района
Переименованные населённые пункты России